Актёр:
 Актёр — исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино.
 «Актёр» — драматический театр в Киеве.
 «Актёр» — картина Пабло Пикассо.
 Актор (UML) — множество логически связанных ролей в UML.